Муравьиный лев:
 Муравьиные львы — семейство насекомых из отряда сетчатокрылых.
 Муравьиные львы (Half-Life) — ряд вымышленных насекомообразных инопланетных созданий из серии компьютерных игр Half-Life.
 «Муравьиный лев» (в русском переводе также «Жук-попрыгун», «Жук-скакун») —  короткометражный фильм Кристофера Нолана, снятый в 1997 году; чёрно-белый трёхминутный триллер без слов.